HMS Astute je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Astute (P447) 
 HMS Astute (S119)

Astute